Ліга Умаглесі 2005—2006 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона вперше здобув Сіоні.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Амері взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Грузії 2005—2006.
2. Клуб Тбілісі на наступний сезон злився з клубом Олімпі.
3. Клуби Колхеті-1913 та Цхінвалі не заявилися на наступний сезон через фінансові проблеми.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 травня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|15 травня 2006

|}
Не зважаючи на перемоги у матчах плей-оф, клуби Тбілісі та Цхінвалі не заявилися на наступний сезон - столичний клуб через злиття з клубом Олімпі, а Цхінвалі через фінансові проблеми.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2005–2006
Грузія
Грузія
2005 у Грузії
2006 у Грузії
2005 у грузинському спорті
2006 у грузинському спорті